Эмануэль Алоис Йозеф Ульман (; , Петровиц, Богемия, ныне , район Раковник, Чехия — , ) — австрийский и немецкий юрист.

Родился в семье врача. Окончил факультет права Пражского университета, в 1865 г. защитил докторскую диссертацию. После этого стажировался в Гейдельбергском университете, некоторое время работал в финансовой прокуратуре. В 1868 г. габилитировался в Пражском университете и начал преподавать там же — сперва государственное право, затем австрийское уголовное право, криминальный процесс и общегерманское уголовное право. С 1872 г. профессор Инсбрукского университета, в том же году избран ректором университета, переизбран также на следующий, 1873/1874 учебный год. Был членом городского совета. В 1885—1889 гг. профессор уголовного права и криминального процесса в Венском университете, принимал активное участие в реформе австрийского уголовного кодекса. С 1889 г. профессор Мюнхенского университета, в 1900—1901 гг. его ректор.

Опубликовал монографию «Об умысле при краже» (; Мангейм, 1870), речь «Об успехах уголовного судопроизводства с конца XVIII века» (; Инсбрук, 1873), учебники по австрийскому уголовно-процессуальному праву (; 1879), германскому уголовно-процессуальному праву (; 1893) и международному праву (; 1898, вторая редакция 1908), речь (произнесённую по случаю вступления в должность ректора Мюнхенского университета) «Германская морская торговля и законы о морской войне и нейтралитете» (; 1900).

Почётный доктор Черновицкого университета. Член Института международного права (1898). Кавалер ордена Железной короны III класса (1886) и ордена Гражданских заслуг Баварской короны (1901), благодаря последнему награждению получил личное дворянство и в ряде публикаций фигурирует как Эмануэль фон Ульман.

Примечания

Ссылки 
 

Юристы Австрии
Юристы Германии
Выпускники Карлова университета
Преподаватели Инсбрукского университета
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Мюнхенского университета
Ректоры Мюнхенского университета‎
Ректоры Инсбрукского университета